

Хойно — село в гміні Хростково Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Хойно — село в гміні Боброво Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Хойно — село в гміні Пакослав Равицького повіту Великопольського воєводства
 Хойно — село в гміні Щитники Каліського повіту Великопольського воєводства
 Старе Хойно — село в гміні Селище Холмського повіту Люблінського воєводства
 Хойно-Нове-Перші — село в гміні Селище Холмського повіту Люблінського воєводства
 Хойно-Нове-Друге — село в гміні Селище Холмського повіту Люблінського воєводства